Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1956 war die fünfte Spielzeit der Bezirksliga Rostock auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Sie wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) organisiert, war die höchste Spielklasse im Bezirk und unter der II. DDR-Liga die vierthöchste im Ligasystem. Die Bezirksliga Rostock 1956 wurde im Rundenturnier ausgetragen, begann am 11. März 1956 und endete am 4. November 1956. 

Für die bevorstehenden Serie wurde die Mannschaft vom SV Vorwärts See Rostock neu in die Bezirksliga aufgenommen, sodass das Teilnehmerfeld auf 13 Mannschaften anstieg. 
Bezirksmeister wurde erstmals die BSG Motor Rostock, welche sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. DDR-Liga 1957 qualifizierte. Dort traf man in der Zeit vom 21. Oktober 1956 (Motor Rostock stand bereits am 30. September 1956 als Bezirksmeister fest) bis 23. Dezember 1956 in Staffel 2 auf den SC Dynamo Berlin II, der BSG Chemie Riesa, der BSG Motor Eberswalde und der BSG Motor Zeiss Jena. Mit 2 Siegen, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen, 16:17 Toren und 7:9 Punkten erreichten die Rostocker Platz 3 und verpassten somit den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956